Šanghaj Greenland Šen-chua () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí v Šanghaji. Založen byl v roce 1951. Jedná se o mistra Čínské lidové republiky z ročníku 1995 a celkově trojnásobného vítěze Čínského poháru. Od sezóny 1987 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Chung-kchou s kapacitou 33 060 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Šanghaj Greenland Šen-chua ()

Historické názvy 
Zdroj: 

 1954 – Šanghaj (Šanghaj cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Šanghaj Šen-chua (Šanghaj Šen-chua cu-čchiou ťü-le-pu)
 2007 – fúze s Šanghaj Lien-čcheng ⇒ Šanghaj Šen-chua Lien-čcheng (Šanghaj Šen-chua Lien-čcheng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2014 – Šanghaj Greenland Šen-chua (Šanghaj Greenland Šen-chua cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje 
 Chinese Jia-A League / Super League ( 1× )
 1995, 2003
 Čínský fotbalový pohár ( 3× )
 1956, 1991, 1998
 Čínský Superpohár ( 3× )
 1995, 1998, 2001

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1987–2003: Chinese Jia-A League
 2004– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2009: Klub byl z důvodu korupčního jednání vyloučen z nejvyšší soutěži.

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky  

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1951
Sportovní kluby v Šanghaji